Де Сантис () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Де Сантис, Джузеппе (1917—1997) — итальянский режиссёр и сценарист.
  (1959—1989) — испанская актриса.
 Де Сантис, Орхидея (род. 1948) — итальянская актриса театра, кино и телевидения.
 Де Сантис, Паскуалино (1927—1996) — итальянский кинооператор.

См. также 
 Десантис
 Де Санктис
 Де Санти

Примечания